Eyre Coote (1726–1783), Iers militair in dienst van de Britse East India Company, leidde de Britten in de Zevenjarige Oorlog tegen Mysore en Frankrijk
Eyre Coote (1762–1823), Iers militair in dienst van het Verenigd Koninkrijk tijdens de Napoleontische Oorlogen
Eyre Tilson Coote (1793-1827), 3e Baron Castle Coote, Iers politicus
Eyre Coote (1806–1834), Iers politicus, parlementslid voor Clonmel
Eyre Coote (1857-1925), Iers politicus en militair